Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Brisbane International 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-indický pár Bethanie Matteková-Sandsová a Sania Mirzaová, jehož členky se rozhodly do soutěže nezasáhnout.

Vítězem se stala nenasazená rusko-australská dvojice Alla Kudrjavcevová a Anastasia Rodionovová, která ve finále zdolala francouzsko-kazašský pár Kristina Mladenovicová a Galina Voskobojevová hladce ve dvou setech 6–3 a 6–1.

Kudrjavcevová tak vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a Rodionovová sedmou trofej v kariéře.

Nasazení párů 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Čan Chao-čching /  Liezel Huberová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2014